Журавское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Журавское сельское поселение — входит в Прохоровский район

Волгоградская область
 Журавское сельское поселение — входит в Еланский район

Воронежская область
 Журавское сельское поселение — входит в Кантемировский район

Краснодарский край 
 Журавское сельское поселение — входит в Кореновский район

Крым 
 Журавское сельское поселение — входит в Кировский район